Makikit (Tetum für Habicht oder Adler) steht für:
 Kampfname von Januario Soares Exposto, osttimoresischer Freiheitskämpfer
 Kampfname von Elias Freitas, osttimoresischer Freiheitskämpfer und Politiker
 Pedjuang 59-75 Makikit, pro-indonesische Miliz (Wanra) in Osttimor